id. Willem van de Velde 1611–1693, németalföldi festő, ifj. Willem van de Velde apja
ifj. Willem van de Velde 1633–1707, németalföldi festő, id. Willem van de Velde fia